Хайнц Шпёрли (род. 8 июля 1940 года) — швейцарский танцор, директор труппы, европейский хореограф.

Ранняя жизнь 
Родился в Базеле в обеспеченной семье. Благодаря своему отцу в раннем возрасте начал увлекаться театральным искусством. Будучи школьником, он появлялся в качестве статиста в ряде местных постановках и иногда исполнял небольшие актерские или танцевальные роли. В возрасте 17 лет он начал брать уроки балета у Вальтера Клейбера, известного местного учителя, продолжая свое формальное образование. После окончания школы он прошел обязательную военную службу в швейцарской армии, а затем возобновил обучение танцам. Осознав свой природный талант к балету и надеясь сделать его своей карьерой, он посвятил себя балетным классам и занятиям танцами, музыкой и историей искусства.

Карьера 
Несмотря на поздний старт, Шпёрли быстро продвигался в своем танцевальном обучении, и в 1960 году, в возрасте 19 лет, он стал артистом Муниципального театра Базеля под руководством Вацлава Орликовского. Он продолжал совершенствовать свою классическую технику, появляясь в операх, опереттах и эффектных балетных постановках, которые ставил Орликовский. В 1963 году Шпёрли присоединился к Кельнской государственной опере балета под руководством Тодда Болендера. В 1966 году он переехал в Канаду, где был принят на работу солистом Королевского балета в Виннипеге под руководством Арнольда Спора. В 1967 году он поставил свои первые хореографии, два коротких Па-де-де для балетной труппы Калгари. После непродолжительного пребывания в Кельне он вернулся в Канаду в конце 1967 года в качестве солиста балета Les Grands Ballets Canadiens в Монреале. Там под руководством Людмилы Ширяевой и Фернана Нолта он танцевал как в классических, так и в современных постановках. В 1969 году Шпёрли вернулся в Швейцарию, где танцевал в качестве солиста в Базельском балете под руководством Павла Смока, а затем в балете Большого театра Женевы под руководством Альфонсо Каты. В Женеве с 1970 по 1973 годы он снова танцевал в произведениях Баланчина, восхищение которым Шпёрли пронес через всю свою жизнь и который сильно повлиял на его творчество.

Руководитель труппы Базельского балета 
В 1972 году начинается его первый опыт в хореографии. Он поставил свой первый крупный балет «Ле Шемин» («Дорога»). Молодой хореограф сразу стал известен и вскоре получил предложение возглавить балетную труппу Базельского балета, где он и проработал директором и главным балетмейстером почти 20 лет (1973—1991). Работая в своем родном городе почти два десятилетия, он значительно повысил художественный и технический уровень артистов труппы и создал множество произведений для балетных сцен, для оперы и оперетты, для телевизионных постановок. За время его работы Базельский балет был признан одной из ведущих балетных трупп во всей Европе. За это время труппа стала заметна в мире, с именем Шпёрли связан рост интереса к классическому танцу в Швейцарии. Репертуар труппы составляли в основном его собственные балеты (более 80 постановок, из них около 60 — одноактные балеты). Он так же ставил балеты Баланчина, Бежара, Дуато, Кранко, Маннена, Тейлора. Приглашались звезды из других трупп. Ева Евдокимова принимала участие в его постановках.

Руководитель труппы Немецкой оперы на Рейне 
В 1991—1996 Шпёрли возглавляет балетную труппу «Немецкой оперы на Рейне» в Дюссельдорфе. В этот период он поставил следующие постановки: «Легенда об Иосифе» (Штраус,1992), «Гольдберг-вариации» (93), «Жизель» (93). В постановках принимали участие Инна Дорофеева и Вадим Писарев, работавшие в Дюссельдорфе как раз в тот период.

Руководитель Цюрихского балет 
В 1996 году он вернулся в Швейцарию, чтобы занять должность художественного руководителя и хореографа Цюрихского балета. Там он собрал один из лучших ансамблей танцоров в Европе и продолжил представлять своим зрителям смелые новые постановки. Он перенес туда некоторые прежние работы и создал ряд новых спектаклей, в том числе «Золушка» (2000).

В июне 2012 года после завершения контракта он ушел в отставку со своего поста в Цюрихском балете в июне 2012 года

Приглашенный хореограф 
На протяжении многих лет он также работал приглашенным хореографом в танцевальных коллективах во многих городах Европы и Азии, включая Париж, Берлин, Франкфурт, Штутгарт, Милан, Будапешт, Вену, Грац, Лиссабон, Стокгольм, Осло, Хельсинки, Гонконг и Сингапур. Его известная версия Тщетная предосторожность («La Fille Mal Gardée») была фактически создана для балета Парижской оперы в 1981 году, а в 1995 году его постановка оперы Россини «Вильгельм Телль», истории швейцарского народного героя, была создана для балета миланского театра Ла Скала.

Хореография 
Он предпочитает называть себя «создателем танцев», а не «хореографом», поскольку считает, что этот термин лучше описывает разнообразие театральных танцевальных стилей и форм, в которых он работает. Его танцевальные работы, будь то небольшие и камерные или масштабные и эффектные, действительно демонстрируют широкий спектр хореографических стилей — от классического, неоклассического  до современного и постмодернистского танца и провокационных, авангардных театральных пьес.

На протяжении всей своей карьеры Шпёрли часто возвращался к классическим балетам и традиционным произведениям, чья драматургическая или музыкальная структура особенно интересовала его. Его новаторская постановка Жизель («Giselle, ou les Wilis»), впервые представленная в Базеле в 1976 году, позднее была поставлена ​​в Цюрихе (1980), в Дуйсберге (1993) и снова в Цюрихе (1998). Его версии «Жар-птицы», «Сон в летнюю ночь», «Коппелия», «Ромео и Джульетта», «Щелкунчик» и «Свадебки» были представлены более чем в одном выпуске, как и его «Лебединое озеро», которое было представлено в третьей, окончательной редакции в Цюрихе в 2005 году.

Для своей третьей версии «Сна в летнюю ночь» (1994) Шпёрли дополнил знакомую музыку Мендельсона-Бартольди современными композициями Филиппа Гласса и Стива Райха.

Помимо классических балетов, многочисленных современных балетов с сюжетной линией, таких как Verklärte Nacht («Просветленной ночью»), Шпёрли создал ряд неоклассических, абстрактных работ. Среди них — «Гольдберг-вариации», «Ветер в пустоте» («In den Winden im Nichts») и Wäre heute morgen und gestern jetzt, все из которых были созданы на музыку Баха.

Избранные произведения 
 Жар-птица (Стравинский) (1973)
 Фантазии (Барток) (1974)
 Петрушка (Стравинский) (1974)
 Сон в летнюю ночь (Мендельсон-Бартольди) (1976)
 Жизель (Адам, Бургмюллер, Дриго) (1976)
 Эйн Фашингсшванк (Шуман) (1977)
 Ромео и Джульетта (Прокофьев) (1977)
 Chäs (Чарльз Бауэр) (1978)
 Ундина (Хенце) (1978)
 Катулли Кармина (Орф) (1979)
 Громовые стрелы (Грунц) (1979)
 Щелкунчик (Чайковский) (1979)
 Тиль Уленшпигель (1980)
 Тщетная предосторожность (Герольд, Гертель, Дамаз) (1981)
 Чайльд-Гарольд (Берлиоза) (1981)
 Тупик (Стравинский) (1982)
 Просветленной ночью (Шёнберг)
 Орфей и Эвридика (Глюк) (1983)
 Коппелия (Делибес) (1984)
 Джон Фальстаф (Ян) (1984)
 Лебединое озеро (Чайковский) (1986)
 Болт (Шостакович) (1987)
 Зачарованный мандарин (Барток) (1987)
 La Belle Vie (Оффенбах) (1987)
 Свадебки (1989)
 Дон Кихот (Минкус) (1989)
 Легенда об Иосифе (Штраус) (1992)
 Гольдберг-вариации (1993)
 Жизель (1993)
 «Мертвый конец» (Х. Шпёрли), «Три пьесы» (Х. Ван Манен), «В центре нечто возвышенное» (Форсайт) (1992—1993)
 Жизель или Вилиссы (1993)
 Золушка (Прокофьев) (2000)
 Пер Гюнт (2007)
 Идиоменей (Моцарт) (2008)
 Раймонда (Глазунов) (2009)
 Песнь о земле (Малер) (2011)
 Дон Жуан (Глюк) (2012)
 Веселые проделки Тиля Уленшпигеля (Р. Штраус) (2012)

Наследие 
Шпёрли внёс огромный вклад не только в развитие швейцарского балета, но и в танцевальный мир в целом. В 2000 году был создан Фонд Хайнца Шпёрли для поддержки и сохранения танца как формы искусства. Периодически фонд выплачивает значительные денежные вознаграждения выдающимся хореографам и танцорам и участвует в образовательных программах, направленных на развитие общественного интереса к танцам. Мартин Шлепфер был первым обладателем Приза Фонда Хайнца Шперли в 2003 году.

Награды 
 Швейцарское Общество театральной культуры наградило его кольцом Хайнца Райнхарда (1982)
 премия имени Якоба-Буркхардта Фонда Гёте в Базеле (1985)
 художественная премия города Базеля (1991)
 премия за хореографию Европейского культурного фонда (2000)
 Орден Искусств и литературы (2002)
 Золотая медаль Почета Управляющего Совета кантона Цюрих (2003)
 Художественная премия города Цюриха (2007)
 Deutscher Tanzpreis (Немецкий Танцевальный Приз) (2009)
 приз Союза немецких критиков (2009)
 премия «Жизнь за танец», Международный фестиваль балета в Майами 2012, Флорида (2012)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Хайнца Шпёрли 
 International Dictionary of Ballet (St.James Press, 1993)

Балетмейстеры Швейцарии
Хореографы Швейцарии
Родившиеся 8 июля
Лауреаты Немецкой премии критиков в области танца